Gran Hermano (Ekwador)
 Gran Hermano (Pacyfik)
 Gran Hermano (Kolumbia)